Селаја има више значења:

 Селаја
 Селаја (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Селаја (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Селаја (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Селаја (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Селаја, насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Селаја (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Селаја (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Селаја (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Селаја (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Селаја (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику